Cette page contient les pages d'homonymie de Adelin et Hadelin

Adelin est un prénom masculin, un patronyme et un toponyme.

Étymologie 
Adelin est la francisation d'un nom d'origine germanique (Adalhelm, en latin Adalhelmus) de adal, « noble » et de helm, « heaume, casque ».

Dans certaines langues ce prénom est Adeline, toutes les voyelles n’étant pas écrites.

Contrairement aux apparences, Adelin n'est pas le masculin d' qui a une étymologie différente.

Variantes linguistiques 
 
 Aldhelm
 Adalhelme
 Adelain
 Hadelin

Saints chrétiens 
 Adelin ou Adalhelme, moine de Saint-Calais devenu évêque de Sées de 884 à sa mort en 910. Capturé par des pirates vikings, il composa pendant sa captivité un « Livre des Bénédictions » qui fut longtemps en usage dans l'Église. Il est également l'auteur d'une biographie de sainte Opportune intitulée Vita et miracula sanctae Opportunae ; fêté le 21 août ou le 10 novembre.
 Hadelin de Celles († 690), disciple de saint Remacle et de saint Landelin, originaire d'Aquitaine, moine à l'abbaye de Solignac, fondateur de la collégiale Saint-Hadelin de Celles-lez-Dinant en Belgique ; fêté le 3 février.
 Adelin, moine bénédictin irlandais, abbé de Malmesbury puis évêque de Sherborne dans le Dorset (639 - 709) ; fêté le 25 mai.
 Adelin d'Étival ou Alleaume d'Étival († 1152), moine originaire des Flandres, disciple de Robert d'Arbrissel, fondateur de l'abbaye d'Étival-en-Charnie ; fêté le 27 avril.

Autres personnalités portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ces prénoms, consulter les listes générées automatiquement pour Adelin et Hadelin.

Autre personnalité portant ce patronyme 
Adelin, francisation du vieil anglais Ætheling (héritier du trône), peut désigner :
 Guillaume Adelin (1103-1120), fils d'Henri  Beauclerc, mort dans le naufrage de la Blanche-Nef.

Toponymie 

 Adelin, village de Pologne.

Références 

Prénom masculin